Tscherwona Dibrowa (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Tscherwona Dibrowa (Jemiltschyne), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj
 Tscherwona Dibrowa (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Sumy
 Tscherwona Dibrowa (Tscherniwzi), Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi
 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Dibrowa (Sjewjerodonezk)